Африканский спортсмен года по версии Би-би-си () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему африканскому спортсмену по результатам голосования слушателей BBC World Service. Изначально награда вручалась лучшему африканскому спортсмену (), но с 2001 по 2018 годы она называлась «Африканский футболист года по версии Би-би-си» () и вручалась только футболистам.

История 
Вначале данная награда вручалась лучшему спортсмену года в Африке и первым её победителем стал ганский футболист Абеди Пеле в 1992 году. Лишь два раза за всю историю вручения награды спортсменами года удавалось становится не футболистам. В 1993 году победу одержал намибийский спринтер Фрэнки Фредерикс, а в 1998 году — эфиопский легкоатлет Хайле Гебреселассие. После гибели в авиакатастрофе сборной Замбии по футболу Би-би-си приняло решение посмертно наградить команду званием спортсменов года в 1994 году. Последним футболистом выигравшем звание — спортсмена года по версии Би-би-си стал камерунец Патрик Мбома в 2000 году. С 2001 по 2018 год данная награда вручалась исключительно футболистам. С 2021 года награда вновь вручается лучшему спортсмену без ограничения по виду спорта.

Дважды футболистами года в Африке становились нигериец Джей-Джей Окоча, ивуариец Яя Туре и египтянин Мохаммед Салах.

Победители

См. также 
 Африканский футболист года

Примечания 

Футбольные награды
Би-би-си
Африканская конфедерация футбола
Награды, появившиеся в 1992 году